Ființă poate însemna:

Un organism biologic: Organism
Un concept filozofic: Ființă (filozofie)